Иван Николаевич Дурново́:
 Дурново, Иван Николаевич (1784—1850) — российский военачальник, генерал-майор.
 Дурново, Иван Николаевич (1834—1903) — министр внутренних дел (1889—1895), председатель Комитета министров (1895—1903).